Kafarnaüm, een vroegere nederzetting in Israël
 Cafarnaúm, een Libanees-Frans-Amerikaanse film uit 2018